Amazing Grace (hymne), een hymne geschreven door John Newton.
Amazing Grace (film), een biografische film uit 2006 over William Wilberforce, genoemd naar bovenstaande hymne.
Amazing Grace (film, 2018), filmopnames van de opnames van het gelijknamige gospelalbum van Aretha Franklin.
Amazing Grace (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1995.